Большая Шадейка — название населённых пунктов в России:

 Большая Шадейка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Большая Шадейка — деревня, подчинённая городу Лысьве Пермского края.